Golice (gromada w powiecie rzepińskim)
 Golice (gromada w powiecie siedleckim)